Западноальгойский диалект () — региональный диалект немецкого языка, принадлежащий к альгойской группе региональных (среднеалеманнских) диалектов в местности Альгой. Распространён только в Западном Альгое, Линдау, близ Боденского озера, в алеманнско-швабской переходной области.

Для диалекта характерны более напряжённые [], [], [], переход средневерхненемецкого [] в [] и [], древневерхненемецкого [] в [].

Примеры

Литература 
 
 

Южнонемецкие диалекты
Немецкие диалекты в Германии
Диалекты Баден-Вюртемберга